Gmina Greenfield (hrabstwo Adair)
 Gmina Greenfield (hrabstwo Calhoun)